Daglösen är en ort och järnvägsknut i Värmland: 
Daglösen, Filipstads kommun, 

Daglösen kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Daglösen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (6,59 ha)
Daglösen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (7,28 km²)
Daglösen, Filipstads kommun, belägen vid denna sjö
Daglösen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Daglösen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Daglösen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (15,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn